Flor Peeters (activist), Vlaams activist en lid van de Raad van Vlaanderen (1855-1932)
 Flor Peeters (organist), Belgisch organist, componist en muziekpedagoog (1903-1986)
 Flor Peeters (hoogleraar), Belgisch classicus, filosoof en politicus (1909-1989)